Meczet Hassana II – meczet w Casablance
Nieukończony Meczet Hassana w Rabacie (obecnie w ruinach) – zob. Wieża Hassana